El Gran Premio de Cataluña de Motociclismo de 2017 fue la séptima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2017. Tuvo lugar en el fin de semana del 9 al 11 de junio de 2017 en el Circuito de Barcelona-Cataluña en Barcelona, España. La carrera de MotoGP la ganó Andrea Dovizioso, seguido de Marc Márquez y Dani Pedrosa. Álex Márquez fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Thomas Lüthi y Miguel Oliveira. La carrera de Moto3 la ganó Joan Mir, Romano Fenati fue segundo y Jorge Martín tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Enlaces externos

2017
Catalunzzza
Deporte en España en 2017